Črni potok je ime več vodotokov:

vodotok v Sloveniji:
Črni potok, potok v Karavankah, pritok potoka Jesenica
Črni potok, pritok potoka Begunjščica
Črni potok, pritok Prosce (desni pritok Gradaščice)
Črni potok, pritok Žerovnikovega grabna (levi pritok Gradaščice)
Črni potok, pritok Iške
Črni potok, podzemni pritok Pivke
Črni potok, pritok Save v občini Sevnica
Črni potok, pritok Kroparice
Črni potok, potok pri Litiji
Črni potok, pritok potoka Črnec (Ledava)
Črni potok, povirni krak Nadiže
Črni potok, povirni krak Idrijce
Črni potok, povirni krak Logaščice
Črni potok, najzgornejši del Vuhreščice 
vodotok v zamejstvu:
Črni potok (Rio Nero), potok v Kanalski dolini, pritok Belega potoka pri Beli peči (Villa Bassa)

Glej tudi
Crni potok (razločitev)
Črni graben (razločitev)
Potok (razločitev)
Beli potok (razločitev)